Ausztria
Rosenau am Hengstpaß, település Felső-Ausztriában
 Franciaország
Rosenau, település Haut-Rhin megyében

 Németország
Rosenau, település Brandenburg tartományban